Kim Yong-sik (1910–1985) – koreański i południowokoreański piłkarz, reprezentant Japonii i Korei Płd., olimpijczyk
 Kim Yong-sik (ur. 1967) – północnokoreański zapaśnik, medalista olimpijski, mistrz świata